Sanfins peut désigner :
au Portugal :
Sanfins, paroisse civile de la municipalité de Chaves, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Sanfins, paroisse civile de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro et la région Nord ;
Sanfins, paroisse civile de la municipalité de Valença, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Sanfins, paroisse civile de la municipalité de Valpaços, située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Sanfins, paroisse civile de la municipalité de Cinfães, située dans le district de Viseu et la région Nord ; constituait autrefois une municipalité autonome, dont le siège se trouvait dans la paroisse de Nespereira ;
Sanfins de Ferreira, paroisse civile de la municipalité de Paços de Ferreira, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Sanfins do Douro, paroisse civile de la municipalité d'Alijó, située dans le district de Vila Real et la région Nord.